Чемпионат Нидерландов 1998 прошёл в Роттердаме с 20 июня по 3 июля 1998 года.

Таблица

Ссылки 
 
 
 

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
1998 год в шахматах
Июнь 1998 года
Июль 1998 года
Спорт в Нидерландах в 1998 году
Спортивные соревнования в Роттердаме